Диана Владимировна Балыко (род. 28 марта  1979 года, Полярный, Мурманская область, СССР) — русскоязычная писательница из Белоруссии, драматург, поэт, прозаик.

Член МАПП (Международная ассоциация писателей и публицистов) с 2004 года, БАЖ (Белорусская ассоциация журналистов) с 2004 года, член Союза писателей Москвы с 2009 года, член Белорусского союза музыкальных деятелей с 2010 года.

Биография 
В 1996 году окончила лицей при БГУ и поступила Белорусский государственный университет. В 2000 году по программе Work&Travel USA работала в США — в газете «Новое русское слово», на радиостанции People waves вела рубрику «Америка глазами юной иностранки». В 2001 году закончила БГУ (спец. «историк») и Литературный институт им. М.Горького (2010, г. Москва; специальность — драматургия). Прошла обучение в минском центре НЛП (нейролингвистическое программирование) (2006—2008).

После окончания истфака БГУ работала в СМИ, затем некоторое время — директором по развитию мебельной компании. В Минске издавала газеты «В десятку» (1998) и «Альфа-Афиша» (2001—2002). Жила и работала в Минске, Риге, Москве, Киеве, Праге.

Семья 
Муж — Денис Лубенцов. Дочь — Виктория (2013 г.р.), сын Марк (2019 г.р.).

Творчество 
Диана Балыко — лауреат международных драматургических премий, автор пяти сборников стихов, двадцати пьес, двадцати двух книг по психологии отношений и НЛП (ЭКСМО, 2006—2012, Ардис аудиокнига, 2007—2011). Автор четырёх киносценариев. Автор пятнадцати пьес, которые были поставлены, опубликованы и отмечены на различных международных драматургических конкурсах и фестивалях (ежегодный конкурс СТД РФ, «Евразия» (г. Екатеринбург), Володинский конкурс драматургии в г. Санкт-Петербурге «Пять вечеров», «Любимовка» (г. Москва), «Премьера.txt» (г. Москва), «Свободный театр» (г. Минск), партнёрская драматургическо-режиссёрская лаборатория п/р Михаила Угарова в Ясной поляне, 7-ой, 8-ой и 9-й форумы российских писателей в Липках, III и IV международные театральные фестивали в г. Минске «Панарама»).

Постановки по пьесам Дианы Балыко идут в репертуаре в пятидесяти театрах разных стран. Спектакли по её пьесе «Белый ангел с чёрными крыльями» поставлены в четырёх странах — в России, Белоруссии, на Украине и в Польше, в восемнадцати городах — в Минске, Москве, Ачинске, Бресте, Витебске, Гливицах, Катовицах, Кирове, Котласе, Коломне, Львове, Мелитополе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ревде, Северодвинске, Уфе, Шарыпово. в 2007 году спектакль был показан в Москве в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. Пьеса «Белый ангел с чёрными крыльями» входит в число произведений по школьной программе, включена в учебную программу по «Русской литературе».

Пьеса «Психоаналитик для психоаналитика» была успешно поставлена на сценах белорусских и российских театров — в Витебском Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Томском областном драматическом театре, театре Романа Виктюка, минском Новом драматическом театре и Магилёвском областном драматическом театре.

Песни на слова Балыко исполняют Наталья Тамело, Дария, Александр Солодуха (песни «И невозможное станет возможным», написанную Дианой Балыко и Евгением Чалышевым, «Не грусти»), Дима Миленин, Леуш Любич.

17 апреля 2019 года Алла Пугачёва во время своего концерта посвящённого 70-летию «Алла Пугачева. Post Scriptum», в Государственном Кремлёвском дворце, читала стихотворение Дианы Балыко. Фрагмент стихотворения также был напечатан на пригласительных, отправленных друзьям Пугачевой и vip-персонам, в том числе Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

С 2022 года работает в Национальном театре в Праге.

Награды 
 2005 год — II место в конкурсе на создание короткометражного художественного фильма в жанре комедии, проводимого киностудией «Беларусьфильм» (г. Минск). За сценарий «Мой собственный памятник»
 2008 год — II место в конкурсе на создание художественного фильма в жанре мелодрамы, проводимого департаментом по кинематографии РБ. За сценарий «Скульптор»
 2009 год — I место в конкурсе молодых писателей «Слово.doc» в номинации «Драматургия». Организаторы — Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, Союз писателей Беларуси

Библиография

Пьесы

«НЛП-допинг» 
 Запретов.net. 40 правил НЛП для жизни в кайф, ЭКСМО, 2007
 Как стать звездой по жизни? 30 правил НЛП, которые перевернут ваш мир, ЭКСМО, 2008
 Переговоры… обреченные на успех. НЛП в действии, ЭКСМО, 2008
 Секс начинается с головы. 15 техник НЛП для обольстителей и обольстительниц, ЭКСМО, 2008
 Я, мужчина и НЛП. 20 техник НЛП для эффективного управления сильным полом, ЭКСМО, 2008
 НЛП для родителей. 11 законов эффективного воспитания подростка. ЭКСМО, 2009
 Давай сделаем ЭТО еще лучше. Откровенно об интимном. ЭКСМО, 2010
 Успех в бизнесе по законам НЛП. 5 мастер-классов. ЭКСМО, 2010
 365+1 правило НЛП на каждый день счастливого года. ЭКСМО, 2011
 НЛП для идеального секса. ЭКСМО, 2011
 365+1 правило настоящей любви на каждый день счастливого года. ЭКСМО, 2011
 НЛП для жизни в кайф. ЭКСМО, 2011
 НЛП для современных родителей. ЭКСМО, 2012
 365+1 правило жизни на каждый день счастливого года. ЭКСМО, 2012

Аудиокниги 
 «Запретов.net. 40 правил НЛП для жизни в кайф», ЭКСМО, 2008
 «Говори афористично! Будь всегда харизматичным!», издательство «Ардис аудиокнига», 2008
 «Как стать звездой по жизни», издательство «Ардис аудиокнига», 2008
 «Запретов.net для истинного кайфа», издательство «Ардис аудиокнига», 2008
 «ЖЖ в ММ: Жизнь Женщины в Мире Мужчин», издательство «Ардис аудиокнига», 2009
 «Коварные женские штучки. Все, что должен знать мужчина о женщине, если не хочет остаться в дураках», издательство «Ардис аудиокнига», 2009
 «Как разговаривать с подростком. НЛП для родителей», издательство «Ардис аудиокнига», 2010

Другие публикации 
 «Мужчины. Дети. Прочие опасности. Как их превратить в удовольствия» Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006
 «10 типичных ошибок, которые мешают женщине затащить мужчину в ЗАГС» Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006
 «Как завести, развести и бросить любовника, не разрушая семейный очаг», Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006
 «10 эффективных правил женской выживаемости в мире мужчин», Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006
 «Давай займемся любовью? Секс возвращается!», Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006
 «Коварные женские штучки», Диана де Шарман — веселый учебник по практической психологии для женщин, г. Москва, РФ, «ЭКСМО», 2006

Литература. Рецензии, отзывы

Ссылки

Примечания